Reinhold von Rosen kan syfta på:

* Reinhold von Rosen (1605–1667), balttysk ädling och fransk general
 Reinhold von Rosen (1865–1946), svensk greve och general
 Reinhold von Rosen (1894–1961), svensk greve och konstnär
 Reinhold Carl von Rosen (1666–1744), balttysk ädling och fransk general